Фільц:

 Фільц Богдана Михайлівна ( 14 жовтня 1932, Яворів) — композитор, музикознавець.
 Фільц Олександр Орестович ( 1955) — доктор медичних наук, професор.
 Фільц Орест Володимирович (1928—2005) — український лікар, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії факультету післядипломної освіти ЛНМУ імені Данила Галицького.
 Фільц Роман Володимирович — український вчений, доктор технічних наук, професор.